Trypostega är ett släkte av mossdjur. Trypostega ingår i familjen Trypostegidae. 

Trypostega är enda släktet i familjen Trypostegidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Trypostega